Międzynarodowa Rada Luterańska (od ang. International Lutheran Council)
 Międzynarodowy Zderzacz Liniowy